Чухлов:
 Чухлов, Борис Владимирович (род. 1960) — советский футболист.
 Чухлов, Валерий Васильевич (род. 1955) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Чухлов, Владимир Васильевич (1950—2015) — заслуженный учитель РФ.